Сануси, ас-Сануси () — нисба или фамилия.

 Мухаммад ибн Юсуф ас-Сануси (ум. 1490) — исламский богослов, факих, хадисовед, мутакаллим, чтец Корана.
 Мухаммад ибн Али ас-Сануси (1787—1859) — религиозно-политический деятель Северной Африки, мурабит основатель дервишского ордена сенуситов.
 Мухаммад аль-Махди ас-Сануси (1844—1902) — верховный вождь сануситов с 1859 и до 1902 года в Ливии.
 Ахмад Шариф ас-Сануси (1873—1933) — высший руководителем сануситов (1902—1933).
 Сануси Олуси (ум. 1935) — оба (король) Лагоса с 1928 по 1931 год.
 Мухаммад Идрис ас-Сануси (1890—1983) — шейх тариката санусия.
 Сануси, Антоний Салиу (1911—2009) — католический прелат, первый епископ Иджебу-Оде с 29 мая 1969 года по 14 августа 1990 год, основатель монашеской конгрегации «Миссионерское общество святого Павла».

См. также 
 Санусия